cider це рослина, роду ялинкових

Сідар — місто, штат Канзас
 Сідар — переписна місцевість, штат Мічиган